Meester ist der Familienname folgender Personen:

 Brad Meester (* 1977), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Emile de Meester de Ravestein (1812–1889), belgischer Botschafter
 Jurgens A. J. Meester (1931–1994), südafrikanischer Zoologe
 Leighton Meester (* 1986), US-amerikanische Schauspielerin
 Sam de Meester (* 1982), belgischer Fußballspieler
 Theo de Meester (1851–1919), niederländischer Politiker der Liberale Unie (Premierminister 1905 bis 1908)
Veronique Meester (* 1995), niederländische Ruderin

Siehe auch:
 Meesters
 Mester